Зарва — фамилия.

Известные носители:
 Зарва, Евгений Николаевич (род. 1962) — советский и российский футболист.
 Зарва, Майя Владимировна (1927—1988) — советский и российский лингвист, специалист в области практической орфоэпии русского языка.